McEldowney ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis McEldowney (1926–2003), neuseeländischer Autor und Verleger
 John McEldowney, britischer Rechtswissenschaftler
 Nancy McEldowney (* 1958), US-amerikanische Diplomatin